Phantom Cycle USA - een Amerikaans motorfietsmerk
 Phantom (Berlijn) - een Duits historisch motorfietsmerk
 Phantom (Verenigde Staten) - een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Phantom (1922) - een dramafilm uit 1922
 Phantom (2001) - een korte film uit 2001
 Phantom (2002) - een Indische film uit 2002
 Phantom (musical) - een musical uit 1991
 Phantom (documentaire) - een Duitse documentaire uit 2001
 Phantom (pyromusical) - een pyromusical uit 2005
 Phantom (UAV) - een serie onbemande quadcopters van DJI
 Rolls-Royce Phantom - een model familie van autofabrikant Rolls-Royce
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II - een type straaljager
 Vox Phantom - een type elektrische gitaar
 The Legend of Zelda: Phantom Hourglass - Zelda-computerspel
 Phantom - het paard van Zorro

 The Phantom (strip), een stripreeks bedacht door Lee Falk
 The Phantom (filmreeks), een filmreeks uit 1943, gebaseerd op deze strip
 The Phantom (film), een film uit 1996 gebaseerd op deze strip
 The Phantom (miniserie), een Amerikaanse/Canadese miniserie uit 2010 
 Phantom 2040, een animatieserie gebaseerd op deze strip
 The Phantom of the Opera, een roman uit 1910, omgezet tot onder andere opera’s en films

Zie ook 
 Phantom Elite, een Nederlandse metalband
 Phantom Manor, een attractie in Disneyland Park
 Phantom Rider, naam van verschillende fictieve revolverhelden uit de Western strips van Marvel Comics